Schiltach kann meinen:

 Schiltach, Stadt im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Ruine Schiltach, Burgruine bei der Stadt Schiltach im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schiltach (Fluss), linker Zufluss der Kinzig in Schiltach im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg